VRI est un code, qui peut désigner :
 l'Autoroute portugaise VRI
 les voies respiratoires inférieures
 le Volume de réserve inspiratoire
 la Médaille Victoria Regina Imperatrix
 le Vipassana Research Institute
 le journal Ville de Reims Information
 Volet Roulant (coffre) Intérieur

Sigle de 3 caractères